Songkhla est la capitale de la province du même nom en Thaïlande.
La Province de Songkhla se situe dans la région sud de la Thaïlande et à une frontière commune avec la Malaisie.
Mueang Songkhla est l'une des 16 divisions administratives de la province de Songkhla en Thaïlande méridionale. 
Le lac Songkhla est le plus grand lac naturel de Thaïlande.